Алексе́й Зино́вьев: Зиновьев, Алексей Владимирович  (род. 1973) — деятель российских спецслужб, генерал-майор.
 Зиновьев, Алексей Зиновьевич (1801—1884) — русский педагог-филолог и историк.
 Зиновьев, Алексей Иванович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Зиновьев, Алексей Тихонович (род. 1959) — русский и советский актёр, драматург и прозаик.